Le système bancaire de la République de Serbie (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) comprend une banque centrale, la Banque nationale de Serbie, et un ensemble de banques commerciales ; les banques serbes sont indépendantes dans la poursuite de leurs activités orientées vers le profit mais ces activités sont fondées sur les principes de solvabilité, de rentabilité et de liquidité.

Historique

Situation actuelle

Liste des banques serbes 
Le , la Serbie comptait 33 banques commerciales officiellement enregistrées auprès de la Banque nationale de Serbie. Pour chacune d'entre elles, la somme du bilan, établie au  en fonction du rapport des banques auprès de la banque centrale, est indiquée en dinars (RSD) puis en euros (EUR).

Notes et références

Articles connexes 
 Banque nationale de Serbie
 Bourse de Belgrade
 Économie de la Serbie

Économie en Serbie